Carl Mittell bzw. Karl Mittell ist der Name folgender Personen:

 Carl Mittell (Schauspieler) (auch Karl Josef Mittell; 1824–1889), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Karl Mittell (Schauspieler) (1800–1873), österreichischer Schauspieler